Ла Мисерија има више значења:

 Ла Мисерија (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мисерија (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мисерија (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Мисерија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мисерија (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мисерија (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Мисерија, Лома Чикитита (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мисерија, Ел Чојал (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику